William Duckett (1768–1841), professeur de mathématiques, révolutionnaire irlandais, membre de la Société des Irlandais unis. 
 William Duckett (1805-1873), journaliste français ;
 William Duckett (1825-1887), homme politique canadien.